rhg steht für:
 Rohingyalisch (ISO-639-3-Code), Sprache der Rohingya

RHG steht für:
 Raiffeisen Handelsgenossenschaft
 Rehden-Hamburg-Gasleitung, deutsche Erdgaspipeline
 Robert-Havemann-Gesellschaft
 Ruhengeri Airport (IATA-Code), Flughafen von Ruhengeri, Stadt im Nordwesten von Ruanda

Siehe auch:
 

Abkürzung